Пхонгсали:

 Пхонгсали — город в Лаосе, центр одноимённой провинции.
 Пхонгсали — провинция (кхвенг) на севере Лаоса.